Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 3000 méteres akadályfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 3. és 7. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 3000 méteres akadályfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első hat helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 6 futó került tovább.

Elődöntő 
Minden futam első öt helyezettje automatikusan az döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 7-én rendezték.

Források 

F3000